3. Liga 2017/18 oder Dritte Liga 2017/18 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2017/18, zehnte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2017/18, achte Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2017/18, achte Spielzeit der 3. Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2017/18 (Frauen), sechste Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2017/18 (Männer), sechste Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga